Красножон Андрій Васильович (* 1979) — український історик, доктор історичних наук, ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.
 Красножон Андрій Миколайович — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Красножон Михайло Дмитрович — доктор геологічних наук, академік УНГА.
 Красножон Олександр Іванович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Красножон Яків Денисович — український скульптор, історик, член Союзу художників СРСР та почесний громадянин міста Суми.
Прізвища